Кинта Сан Хосе има више значења:

 Кинта Сан Хосе (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кинта Сан Хосе (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику